Akademie ist eine Bezeichnung für

 Akademie, wissenschaftliche Forschungs- oder Bildungseinrichtung
 Akademie der Künste, kulturelle Organisation

Siehe auch

 Academy
 Akademiker